Maus steht für:
 generell und vor allem historisch die Bezeichnung für zahlreiche Kleinsäuger
 speziell ein Nagetier aus der Überfamilie der Mäuseartigen
 meistens aus der Familie der Langschwanzmäuse (Muridae)
 speziell die Hausmaus aus der Gattung der Mäuse (Mus)
 die Titelfigur der ARD-Kindersendung Die Sendung mit der Maus
 Maus (Computer), Eingabegerät für Computer
 Maus (Wappentier), eine gemeine Figur in der Heraldik
 Die Maus – Gesellschaft für Familienforschung e. V.
 Maus, ein Kartenspiel, siehe Mauscheln (Kartenspiel)
 Maus (GNSS), GPS-Maus, Empfangsgerät für Positionsdaten (GPS, GLONASS)
 Maus – Die Geschichte eines Überlebenden, Comic von Art Spiegelman
 Maus oder Lademaus, Bezeichnung für einen Rübenreinigungslader
 Burg Maus, eine Burg am Mittelrhein
 Panzerkampfwagen VIII Maus, ein Kampfpanzer-Prototyp der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Micky Maus, eine Comicfigur

Maus ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maus (1905–1984), deutsche Heimatkundlerin und Kommunalpolitikerin (CDU)
 Armin Maus (* 1964), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Astrid Maus (* 1969), deutsche Schauspielerin
 August Maus (1915–1996), deutscher U-Bootkommandant
 Dietrich Maus (* 1942), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner
 Dirk Maus (* 1969), deutscher Koch
 Frank Maus (1937–2022), deutscher Pianist und Komponist
 Georg Maus (1888–1945), deutscher evangelischer Pädagoge und Mitglied der Bekennenden Kirche
 Guido Maus (* 1964), belgischer Künstler
 Hans Michael Maus (* 1943), hessischer Politiker und ehemaliger Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Heinz Maus (1911–1978), deutscher Soziologe
 Helmut Maus (* 1955), deutscher Bauingenieur und Denkmalpfleger
 Ingeborg Maus (* 1937), deutsche Politologin
 Isaak Maus (1748–1833), deutscher Schriftsteller und Bürgermeister von Badenheim
 Johannes Maus (1916–1985), deutscher Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler
 Josef Benignus Maus (1775–1856), deutscher Hochschullehrer, Professor und Historiker
 Julius Maus (1906–1934), deutscher Radsportler
 Manfred Maus (* 1935), deutscher Unternehmer
 Matthias Maus (* 1967), deutscher Modedesigner
 Paul Maus (1901–1978), deutscher Maler
 Peter Maus (1948–2022), deutscher Sänger (Tenor)
 Robert Maus (* 1933), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Rodger Maus (1932–2017), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector

 Steffen Maus (* 1968), deutscher Chemiker, Autor und Journalist
 Stephan Maus (* 1968), deutschsprachiger Journalist und Autor
 Viktor Frankl-Maus (* 1993), deutscher Basketballspieler
 Wolfgang Maus (* 1946), deutscher Ingenieur und Geschäftsführer

MAUS oder MAUs steht für:
 Münster Apple User Service, ein Mailprogramm, siehe MausNet
 Monthly Active Users, Zahl der aktiven Benutzer einer Software, App oder Website in einem Monat

Siehe auch:

 Maus Frères Holding
 Mauss
 Weiße Maus
 Mouse

Abkürzung